Secure Hash Algorithm, un conjunt de funcions hash dissenyat per l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units.
 Xa, títol que reben els monarques de l'Iran.
 Scriptores Historiae Augustae, sis diferents autors de la Història Augusta.